Rudolf Buttmann ist der Name folgender Personen:

* Rudolf Buttmann (Politiker, 1855) (1855–1927), deutscher Politiker (Liberale Vereinigung), MdL Bayern 
 Rudolf Buttmann (Politiker, 1885) (1885–1947), deutscher Politiker (NSDAP), MdL Bayern, MdR
 Rudolf Buttmann (Diplomat) (1879–1945), deutscher Jurist, Konsul und Gesandter